Ez a lap Kaposvár díszpolgárainak listáját tartalmazza.

Források 
 Kaposvár város kitüntetettjei

 
Díszpolgárok listái település szerint